Termin PSEC ima više značenja.

 UDP-4-amino-4,6-didezoksi-N-acetil-beta-L-altrozamin transaminaza, enzim
 -{Prairie State Energy Campus}-, termoelektrana